ENI (band), een Kroatische band
 Eni, een Italiaans bedrijf
 ENI-nummer, het Europese scheepsnummer